Basketettan 2012/2013 kan avse:
Basketettan för herrar 2012/2013
Basketettan för damer 2012/2013